Ізенбек Сергій Артурович (1883—1962) — радянський вчений в царині озброєнь.
 Ізенбек Федір Артурович (1890—1941) — живописець, графік, полковник російської армії та першовідкривач Велесової книги.

Див. також 
 Ніс фон Ізенбек